Aljaksandr Bury e Denis Istomin erano i detentori del titolo, ma Bury ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Kitzbühel. Istomin ha fatto coppia con Dominic Inglot, ma i due sono stati sconfitti nei quarti di finale da Purav Raja e Divij Sharan.

Julio Peralta E Horacio Zeballos hanno sconfitto in finale Mate Pavić e Michael Venus con il punteggio di 7–62, 6–2.

Teste di serie 

  Mate Pavić /  Michael Venus (finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  André Sá (primo turno)

 Dominic Inglot /  Denis Istomin (quarti di finale)
 Julio Peralta /  Horacio Zeballos (campioni)

Wildcard 

  Andre Begemann /  Robin Haase (quarti di finale)

 Antoine Bellier /  Henri Laaksonen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2016
ATP World Tour 2016